Les Lilliputiens sont des personnages du livre Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift.

Lilliputien peut également être :
 Lilliputiens, une marque belge de jouets pour enfants,
 Lilliputiens, nom donné aux marionnettistes des géants de Royal de luxe.
 Hallucination lilliputienne, en médecine, un trouble de la perception par lequel le sujet croit apercevoir de petits objets ou animaux.

Article connexe

Notes et références 

Homonymie